Maria Aleksandrovna – consorte di Alessandro II di Russia, nata Massimiliana Guglielmina Maria d'Assia-Reno
Marija Aleksandrovna Romanova – consorte di Alfredo di Sassonia-Coburgo-Gotha